Гали́на Шу́бина:
 Шубина, Галина Ивановна (1933—2016) — водитель московского таксопарка № 2, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Шубина, Галина Константиновна (1902—1980) — советский художник.